Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Żeromin – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn
 Żeromin – osada wsi Żeromin w woj. łódzkim, w pow. łódzkim wschodnim, w gminie Tuszyn
 Żeromin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Osiek Mały

Inne 
 Żeromin – część miasta Bielawa, w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim, zniesiona 1 stycznia 2011 r.

Zobacz też 
 Żeromin Drugi

Przypisy